Tavernolesi – abitanti di Tavernola Bergamasca
Tavernolesi – abitanti di Tavernole sul Mella